Tschornobajiwka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschornobajiwka (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Tschornobajiwka (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum